Municipio de Howell puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Howell (condado de Johnson, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Johnson.
 Municipio de Howell (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Towner.
 Municipio de Howell (Nueva Jersey), un municipio ubicado en el condado de Monmouth.
 Municipio de Howell (condado de Livingston, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Livingston.
 Municipio de Howell (condado de Howell, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Howell.